Thayssen ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Thayssen (1885–1952), dänischer Tennisspieler
 Jytte Thayssen (* 1928), dänische Tennisspieler, siehe Jytte Kjems